Joseph Jongen, compositeur et organiste belge.
Léon Jongen, compositeur belge.
Marc Jongen, homme politique allemand (AfD).